Villarrica (Paraguay) – città del Paraguay;
Villarrica (Colombia) – un comune del dipartimento di Tolima in Colombia;
Villarrica (Cile) – un comune del Cile;
Lago Villarrica – un lago del Cile;
Villarrica (vulcano) – un vulcano del Cile;
Parco nazionale di Villarrica – un parco nazionale in Cile;